Maxmilián Evžen Rakouský (; 13. dubna 1895, Vídeň – 19. ledna 1952, Nice) byl rakouský arcivévoda a bratr císaře Karla I.

Život 
Jeho rodiči byli Ota František Josef a Marie Josefa Saská. Byl mladším bratrem a jediným sourozencem císaře Karla I.

Jako žák navštěvoval skotské gymnázium a univerzitu ve Vídni. Za I. světové války dosáhl hodnosti majora. Po válce promoval jako doktor práv. Po převratu žil ve Švýcarsku a Německu (Bavorsku). V roce 1917 se oženil s Františkou Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst a společně zplodili dva syny, kteří si za Hitlerovy doby říkali „hrabě z Kyburgu“. Pohřben je v Altshausenu ve Württembersku.

Potomci 
 Ferdinand z Kyburgu (6. prosince 1918 – 6. srpna 2004) ∞ 1956 hraběnka Helena z Törring-Jettenbachu (* 1937), dcera řecké princezny Alžběty, vnučky řeckého krále Jiřího I. Z manželství se narodily tři děti:
 Alžběta (1957–1983) ∞ James Litchfield
 Sophie (* 1959) ∞ kníže Mariano Hugo of Windisch-Graetz
 Maxmilián (* 1961) ∞ Maya Askari
 Jindřich z Kyburgu (7. ledna 1925 – 20. března 2014) ∞ 1961 hraběnka Ludmilla z Galenu (* 1939). Z manželství se narodily čtyři děti:
 Filip (* 1962) ∞ Mayasuni Heath
 Marie-Christine (* 1964) ∞ Clemens Guggenberg von Riedhofen
 Ferdinand (* 1965) ∞ 1999 hraběnka Tita z Hardenbergu
 Konrad (* 1971) ∞ Ashmita Goswami

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
  Pohřbení v Altshausenu

Maxmilián Evžen
Maxmilián Evžen
Pohřbení v Altshausenu
Narození 13. dubna
Narození v roce 1895
Narození ve Vídni
Úmrtí 19. ledna
Úmrtí v roce 1952
Úmrtí v Nice
Muži